Калта́н:

 Калтан — город в Кемеровской области.
 Калтан — село в Красногвардейском районе Оренбургской области.
 Калтан (приток Кондомы) — река в Кемеровской области.
 Калтан (приток Тока) — река в Оренбургской области.

См. также 
 Верхний Калтан
 Чёрный Калтанчик